Aliyev, Aliev o Äliyev () es un apellido de origen azerí. Véase Əliyev para el origen.

Puede referirse a:
 Heydar Aliyev, presidente azerí.
 Ilham Aliyev, presidente azerí, hijo de Heydar Aliyev.
 Leyla Aliyeva, periodista azerí, hija de Ilham Aliyev.
 Oleksandr Aliyev, futbolista ucraniano de origen azerí.
 Dmitri Alíyev, patinador artístico sobre hielo ruso.